Роман Николаевич Ря́бцев (род. 25 января 1970, Воронеж) — композитор, поэт, видеоблогер, продюсер.

Карьера 

Бросил на втором курсе педагогический институт. Профессиональную музыкальную карьеру начал в 1988 году в составе дуэта «Прощай, молодость». В 1990 году стал клавишником группы «Биоконструктор», после чего ушёл в группу «Технология».

Песня «Странные танцы» в исполнении Романа Рябцева несколько месяцев в 1991—1992 годах занимала ведущие места в хит-параде газеты «Московский комсомолец». Песня «Рано или поздно» была признана лучшей песней 1993 года по итогам хит-парада ТАСС.

Осенью 1992 года Роман Рябцев покинул группу, уехав во Францию для записи сольного альбома по контракту с Radio France Internationale, и в конце сентября 1993 объявил о своем окончательном уходе.

За 10 лет сольной карьеры Рябцев выпустил четыре диска: 2 компиляции: «Странные танцы» — в который вошли песни, записанные во Франции, и «Золотая коллекция» + 2 альбома: «Если я стану другим» (Союз) и «Красный день календаря» (JAM). Остальное время он посвятил работе аранжировщика и саунд-продюсера в собственной студии, создав несколько альбомов («Кар-Мэн», «Майами», «Подъём!» и др.) и порядка 30 ремиксов для разных исполнителей.

В 2003 году произошло воссоединение группы «Технология» в составе Романа Рябцева и Владимира Нечитайло, с участием новых музыкантов.

С конца 2017 года возобновил сольную карьеруу

Осенью 2019 годa совместно с актёром дубляжа Сергеем Пономарёвым начал на YouTube выпуск шоу «Обычные люди». Было сделано три выпуска.

В сентябре 2020 года начал сотрудничество в качестве саунд-продюсера с певицей Lilly Beth (Елизавета Субботина).

С 2021 года ведëт авторскую колонку в рамках "Звуковой дорожки", газеты "Московский комсомолец".

25 января 2022 года объявил об окончании сценической карьеры и анонсировал последний альбом под именем Роман Рябцев. Представил новый студийный проект JoyHeart.

Осенью 2022 г. состоялся релиз дуэтного сингла совместной с Хелависой работы «Последняя песня».

Взгляды 
В интервью 2013 года критически оценил обстановку в России, отметив высокий уровень коррупции, наличие цензуры и «зашкаливающую ненависть, срежиссированную установками сверху», а также поддержал право на свободу частной жизни, назвав «омерзительными» нападки на представителей сексуальных меньшинств.

Дискография

Альбомы 
 1994 — Странные танцы (переиздания — 1997 г. и 2004 г.) [Первое музыкальное Издательство]
 1995 — Если я стану другим (переиздания — 2001 г. и 2004 г.)
 1997 — Красный день календаря (переиздан в 2004 г.)
 2018 — Без тебя (EP)
 2020 — Обычные люди (EP) [Первое музыкальное Издательство]

Сборники 
 2001 — Звёздная коллекция

Синглы 
 2018 — Вернуться домой
 2018 — Весна
 2018 — Хватит спать!
 2018 — С Новым годом! [Первое музыкальное Издательство]
 2019 — Наша Тайна [Первое музыкальное Издательство]
 2019 — Очарован [Первое музыкальное Издательство]
 2019 — Четыре ветра [Первое музыкальное Издательство]
 2020 — Роман Рябцев, Иван Жарков, Сергей Пономарёв — Рагнарёк (С Новым годом!) [Первое музыкальное Издательство]
 2021 — JoyHeart & Lilly Beth — My Sweet Christmas [Первое музыкальное Издательство]
 2022 — Роман Рябцев & Хелависа — Последняя песня [Первое музыкальное Издательство]
 2023 - Роман Рябцев & Михаил Кшиштовский - PRO ЛОСОСЬ Первое музыкальное Издательство

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Интервью газете «Московский комсомолец» 3 января 2018 г.
 интервью радио Baltkom
 
 О работе с певицей Lilly Beth и советы молодым артистам
 Роман Рябцев о завершении сценической карьеры и проекте JoyHeart
 Статья на сайте информационного агентства Intermedia о завершении Романом Рябцевым сценической карьеры